Сорока (Pica) — рід птахів родини воронових.
 Сорока — птах родини воронових.
 Сорока — традиційний жіночий південно-російський і мордовський головний убір.

Топоніми

Села:
 Сорока — Вінницька область, Іллінецький район
 Сорока — Сумська область, Буринський район
 Сорока — Тернопільська область, Чортківський район, колишній (до 2020 року) Гусятинський район

Річки:
 Сорока — ліва притока Собу (басейн Південного Бугу); Черкаська область, Вінницька область
 Сорока — притока Полтви (басейн Західного Бугу); Львів, місцевість Софіївка

Сорока — село, Глоденський район

Прізвище 

Соро́ка — прізвище українського походження.

 Сорока Аркадій Васильович (1921–2010) — український живописець;
 Сорока Богдан Михайлович (1940) — український художник-графік;
 Сорока Борис Максимович (1929) — український письменник;
 Сорока Борис Федорович (1942) — радянський футболіст;
 Сорока Віктор Романович (1930–2002) — український біохімік
 Сорока Вікторія Сергіївна — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сорока Іван Іванович (1960) — український шаховий композитор, міжнародний гросмейстер з шахової композиції
 Сорока Іван Іванович (1985—2015) — старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сорока Микола Петрович (1952) — український політик, член Партії регіонів;
 Сорока Микола Олексійович (1935—2017) — український журналіст
 Сорока Михайло Михайлович (1911–1971) — український радянський дисидент;
 Сорока Михайло Михайлович (1948) — український журналіст, громадський діяч;
 Сорока Олександр Мусійович (1901–1941) — український поет, перекладач;
 Сорока Олександр Назарович (1900–1963, Київ) — український хоровий диригент;
 Сорока Петро Степанович (1891, Львів — 1948, Львів) — український актор;
 Сорока Петро Іванович (1956-2018) — український письменник, літературознавець, редактор, видавець;
 Сорока Семен Климович (1927—2017) — ветеран УПА на псевдо «Ясен» та «Лис», мешканець Кропивницького;
 Сорока Марина Валентинівна (1967) — український журналіст та державний службовець;
 Сорока Юрій Васильович (1974—2017) старший солдат Збройних сил України, учасник російсько-української війни.
 Сорока Юрій Володимирович (1973) — український письменник;

Див. також 
 Сороки

Примітки